Marilyn est un prénom féminin anglo-saxon. Il peut également désigner :

Arts
 Marilyn, une série télévisée québécoise ;
 Marilyn, une chanson du groupe Indochine.

 Marylin, quarantième histoire de la série de bande-dessinée Jess Long.

Géologie
 un marilyn, type de montagne en Grande-Bretagne ;

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Marylin.

 dans la voïvodie de Lublin :
 du village de Marylin.

Homonymie